Ошустович - фамилия:

 Ошустович, Феликс Антонович (1870—?) — русский оперный певец и вокальный педагог. 
 Ошустович, Елизавета Феликсовна (1894—1969) — советский театральный художник.

См. также 
 Шустов